Кулико́вская — русская фамилия (женская форма фамилии Куликовский) и топоним.

 Известные носительницы 
 Куликовская, Евгения Борисовна (род. 1978) — российская профессиональная теннисистка и теннисный тренер, мастер спорта международного класса.

Топоним 
 Куликовская — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Куликовская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.
 Куликовская — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Куликовская — деревня в составе города Кирова Кировской области. См. также 
 Куликовская битва
 Куликовская группа лиманов
 Куликовская волость (значения)
 Куликовская улица
 Куликовский
 Куликовское